Вондо — поселок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Входит в состав Рахинского сельского поселения.

География 
В поселке имеется одна улица — Душанбинская.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Среднеахтубинского района